Dobrinje est un toponyme qui peut désigner :
 Dobrinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dobrinje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
 Dobrinje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.

Voir aussi 
 Dobrinja